Hüser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hüser (1870–1938), deutscher Bauunternehmer und Verbandsfunktionär
 Alois Hüser († 2013), deutscher Zeitungsverleger
 Christian Hüser (* 1973), deutscher Musiker
 Dietmar Hüser (* 1962), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Fritz Hüser (1908–1979), deutscher Archivar und Bibliothekar
 Hartwig Hüser (1834–1899), deutscher Betonbauunternehmer
 Heinrich von Hüser (1782–1857), preußischer General der Infanterie
 Heinrich Christian von Hüser (1741–1821), preußischer Oberst und Regimentschef
 Karl Hüser (* 1930), deutscher Historiker und Autor
 Matthias Werner Hüser (* 1756; † nach 1830), kurkölnischer Beamter und Archivar
 Rembert Hüser (* 1961), deutscher Germanist, Literatur-, Medien- und Filmwissenschaftler
 Uwe Hüser (* 1958), deutscher Beamter, Verbandsfunktionär und Politiker

Hüser ist
 das nach dem Archivar benannte Fritz-Hüser-Institut in Dortmund

Hüser ist
 ein Bergrücken im Alpsteingebiet in der Schweiz, siehe Hüser (Berg)